Tokarau kan syfta på följande platser på Cooköarna:

Tokerau
Painko